Bouchard kan som auktorsförkortning betyda:

 Patrice Bouchard
 Jean Bouchard

Robotskapade auktorsförkortningar